Preusmjeri Nacrt:Lucas Paquetá